Parra kan syfta på följande :

Efternamn
Efternamnet Parra förekommer företrädesvis i spansktalande länder.

Personer med namnet
 Adolfo de la Parra (född 1946), mexikansk-amerikansk batterist
 Derek Parra (född 1970), amerikansk  skridskoåkare
 Nicanor Parra (1914–2018), chilensk poet
 Violeta Parra (1917–1967), chilensk folksångerska, singer/songwriter och konstnär
 Oscar Leonardo Torres Parra (1995-2017), mexikansk fribrottare

Geografi

Spanien 

 Parra (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Efternamnsförgreningssidor
Spanska efternamn
Robotskapade Spanienförgreningar